The Toy Shop – film del 1914 diretto da Carl Gregory
 The Toy Shop – film del 1928 diretto da Martin Justice
 The Toy Shop – film del 1928 prodotto dalla De Forest Phonofilm